Esta é a lista de vice-prefeitos do município de São Paulo do Potengi, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte.

O vice-prefeito, além das outras atribuições que lhe forem referidas pela legislação local, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para as missões especiais, o substituirá nos casos de licença e sucederá no caso de vacância do cargo. De acordo com a Constituição de 1988, para ser vice-prefeito é necessário ser brasileiro nato e ter no mínimo 20 anos de idade. Ao todo, dezesseis indivíduos foram eleitos ao cargo de vice-prefeito, servindo um total de dezessete mandatos.

O mandato do vice-prefeito é de quatro anos com direito a uma disputa pela reeleição. A atual Constituição de 1988 fixou mandato de quatro anos sem reeleição. As anteriores constituições do Brasil fixaram mandatos de quatro, cinco e seis anos.

Vice-prefeitos de São Paulo do Potengi 
A cor (relacionada a bandeira do município) indica o meio pelo qual cada vice-prefeito chegou ao cargo. Em verde estão os vice-prefeitos eleitos por sufrágio direto.

 Nota¹: As imagens podem apresentar problemas em alguns dispositivos móveis.

 Nota²: Constam na lista os partidos pela qual estavam filiados na data da posse.

Ex-vice-prefeitos vivos 
Atualmente, oito ex-vice-prefeitos ainda estão vivos. Em ordem de serviço são:

 Francisco Dias Lopes, 6.º vice-prefeito, nascido em 1952 ( anos);
 Francisca Alves Bezerra, 8.ª vice-prefeita, nascida em 1941 ( anos);
 Francisco Canindé de Azevedo, 9.º vice-prefeito, nascido em 1954 ( anos);
 Maria Neci de Oliveira Soares, 10.ª vice-prefeita, nascida em 1953 ( anos);
 Domingos Sávio Dias Campos, 12.º vice-prefeito, nascido em 1961 ( anos);
 José Luiz de Macedo, 13.º vice-prefeito, nascido em 1961 ( anos);
 Eugênio Pacelli Araújo Souto, 14.º vice-prefeito, nascido em 1964 ( anos);
 Erivan Alves Farias, 15.º vice-prefeito, nascido em 1964 ( anos).

O último ex-vice-prefeito a falecer foi Luiz Antônio Dias Campos em 13 de maio de 2005, aos 46 anos.

Ver também 

 Lista de prefeitos de São Paulo do Potengi

Bibliografia 

 AZEVEDO, Aluísio. História de São Paulo do Potengi. CERN. Natal, 1983.

Ligações externas 

 Site Oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi
 Saiba quem são os ex-prefeitos
 Saiba quem são os ex-vice-prefeitos
 Saiba quem são as ex-primeiras-damas

São Paulo do Potengi